Vardanes (), Bardanes (; , Bardánes), Vardânio (), Bardânio (; , Bardánios), Bardas (, Bárdas), Uardanes (, Ouardánes), Ordanes (, Ordánes) ou Ordones (, Ordónes; ; ), dito Usnaspe (, Usnasp), foi um oficial persa do final do , ativo no reinado do xá  .

Nome 

Vardanes (ou Bardanes) ou Vardanius (ou Bardanius) é a latinização do antropônimo em persa médio Wardān, que significa rosa. Foi transliterado no armênio como Vardan, no aramaico de Hatra como wrdn e no grego como Ordanes, Ordones e Uardanes. Durante o Império Bizantino, o nome foi abreviado como Bardas ou Vardas, ainda que seja também a helenização do armênio Vard. Já o seu segundo nome, Usnaspes, é homógrafo ao nome dum templo de fogo zoroastrista armênio que foi destruído pelo imperador Heráclio  durante a guerra bizantino-sassânida de 602-628.

Vida 

Usnaspe aparece em 572, quando substituiu Surena como marzobã da Armênia após ser assassinado pelo rebelde . O assassinato ocorreu porque Surena matou , irmão de Vardanes III. Usnaspe foi ineficiente na supressão da revolta e um ano após assumir o posto foi substituído por Glones Mirranes, o aspebedes nomeado como comandante de um exército de  soldados para conter a revolta.

Ver também

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

Generais de Cosroes I
Marzobãs da Armênia
Persas do século VI